Nacionalismo socialista pode-se referir a :

 Nazismo, uma variante do nacionalismo alemão que chegou ao poder em 1933.

 Nacionalismo de esquerda, Socialismo nacionalista as vezes coincidindo com o socialismo